Ву́лиця Кулі́біна — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Кулібіна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Кулібіна — вулиця в місті Київ.

Колишні назви:
 Вулиця Кулібіна — колишня назва вулиці Академіка Вернадського у місті Кропивницький.
 Вулиця Кулібіна — колишня назва вулиці Івана Котляревського у місті Фастів.

Вулиця Кулібіна — вулиця в місті Мінськ.

Вулиця Кулібіна — вулиця в місті Воронеж.
 Вулиця Кулібіна — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Вулиця Кулібіна — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Вулиця Кулібіна — вулиця в місті Пенза.
 Вулиця Кулібіна — вулиця в місті Уфа.
 Вулиця Кулібіна — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці, названі на честь людей